Toponímia:
 Peguera (Fígols), nucli de poblament, avui abandonat, annex al municipi de Fígols (Berguedà).
 Peguera (Calvià), nucli turístic costaner del municipi de Calvià (Mallorca).
 Can Peguera, barri del districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona.
 Pic de Peguera, muntanya de 2.980,1 metres enclavada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 Roca de Peguera, muntanya de 1.363 metres que es troba al municipi de Fígols i Alinyà (Alt Urgell).
 Biografies:
 Lluís de Peguera, jurista manresà dels segles XVI-XVII.
 Simeó Miquel i Peguera (Lleida, 1919 - 2007) advocat català 
 Antoni de Peguera i d'Aimeric (Barcelona, 1682 - València, 1707), polític, noble, militar i escriptor català 
 Empresa: Rasos de Peguera, estació d'esquí alpí prop de Berga (Catalunya).